Mäde ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mäde (1910–1988), deutscher Agrarmeteorologe
 Dieter Mäde (1939–2015), deutscher Politiker (SPD) und thüringischer Landtagsabgeordneter
 Hans Dieter Mäde (1930–2009), deutscher Regisseur und SED-Funktionär, 1977–1989 Generaldirektor des VEB DEFA-Studios für Spielfilme
 Heinz Mäde (1916–2004), deutscher Maler
 Michael Mäde (* 1962), deutscher Dramaturg und Schriftsteller

Siehe auch:
 Mede